Anatolij Hołowko – ukraiński polityk
 Andrij Hołowko (ujednoznacznienie)
 Mykoła Hołowko – ukraiński piłkarz
 Ołeksa (Ołeś) Haj-Hołowko
 Ołeksandr Hołowko (ujednoznacznienie)